Rajgarh może dotyczyć: 
 Rajgarh – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Rajgarh – miasto w środkowych Indiach, w stanie Madhya Pradesh, stolica dystryktu o tej samej nazwie
 Rajgarh – miasto w środkowych Indiach, w Madhya Pradesh (Dystrykt Dhar)
 Rajgarh – miasto w zachodnich Indiach, w stanie Radżastan (Dystrykt Alwar)
 Rajgarh – miasto w zachodnich Indiach, w stanie Radżastan (Dystrykt Churu)
 Rajgarh – dystrykt w środkowych Indiach, w stanie Madhya Pradesh
 Rajgarh – miasto w środkowo-wschodnich Indiach, w stanie Ćhattisgarh, w dystrykcie Rajgarh